Ein Blockbuster (engl. Bedeutung etwa „Wohnblockknacker“) ist ein englischer Ausdruck für eine Fliegerbombe (Luftmine) im Zweiten Weltkrieg, die soviel Sprengstoff enthielt, dass sie ganze Häuserblocks zerstören konnte. Später wurde die konkrete Wortbedeutung übertragen auf:

 eine kommerziell sehr erfolgreiche Kinoproduktion, siehe Blockbuster
 eine besonders publikumswirksame, besucherreiche Ausstellung
 ein besonders erfolgreiches Medikament, siehe Blockbuster (Pharmazie)
 eine Franchisekette mit Hauptsitz in Dallas (Texas), siehe Blockbuster Inc.
 eine Militäroperation im Zweiten Weltkrieg, siehe Operation Blockbuster
 eine amerikanische Spielshow, in Deutschland bekannt als Supergrips

Siehe auch:

 Blockbasta, ein Album des Rap-Duos ASD
 Blockbustaz, eine Comedyserie auf ZDFneo
 Straßenfeger, eine erfolgreiche Fernsehsendung